John Dalton kan henvise til

 John Dalton (videnskabsmand) (1766-1844), en engelsk naturvidenskabsmand, b.a. kendt for Daltons lov
 John Dalton (musiker) (født 1943), en engelsk bassist der spillede i orkesteret The Kinks